Meze růstu může být:
 Meze růstu (archetyp) – systémový archetyp
 Meze růstu (kniha) – kniha - první zpráva Římského klubu, vydaná v roce 1972